Brockhaus est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Friedrich Arnold Brockhaus (1772-1823), fondateur des éditions Brockhaus et encyclopédiste allemand ;
 Heinrich Brockhaus, fondateur de la Norddeutsche Allgemeine Zeitung, fils de Friedrich Arnold Brockhaus ;
 Hermann Brockhaus (1806-1877), orientaliste allemand, fils de Friedrich Arnold Brockhaus.

Divers 
 Brockhaus Enzyklopädie, encyclopédie de langue allemande.
 Dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron, encyclopédie de langue russe.

Patronyme allemand